Croizat est un patronyme porté notamment par :

 Ambroise Croizat (1901-1951), un homme politique français qui fut également secrétaire général de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie.
 Léon Camille Marius Croizat (1894-1982), un botaniste et biogéographe d'origine française.

Homonymie de patronyme